Ян Амброж (; 18 июня 1954, Ланшкроун) — чешский шахматист, международный мастер (1980).

Чемпион Чехословакии (1980). В составе сборной Чехословакии участник 25-й Олимпиады в Люцерне.

Ссылки 

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Чехии